Hypnotic (hypnotique en français) peut désigner :
 Hypnotic (Doctor Sleep) est un film britannique réalisé par Nick Willing et sorti en 2002.
 Hypnotique (Hypnotic) est un film américain réalisé par Matt Angel et Suzanne Coote, sorti en 2021.
 Hypnotic est un film d'action américain réalisé par Robert Rodriguez et actuellement sans date de sortie.
 Hypnotic est la société de production du réalisateur Doug Liman.
 Hypnotic est le titre original d'un épisode de la  saison de la série télévisée américaine Smallville.
 Hypnotic Brass Ensemble est un orchestre de cuivres de Chicago dont huit des neuf membres sont les fils du trompettiste de jazz Phil Cohran.